Helle Nielsen peut désigner :
 Helle Nielsen (1981-), joueuse de badminton danoise ;
 Helle Nielsen, culturiste américano-danoise ;
 Helle Nielsen, costumière danoise.